Біде́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Біденко Анатолій Дмитрович (* 1955) — український футбольний функціонер
 Біденко Микола Миколайович (* 1951 —  2016) — український поет
 Біденко Тарас Олександрович (* 1980) — український боксер-професіонал

Також 
 Бідненко
Українські прізвища
Прізвища на -енко